Ringo 2012 — семнадцатый студийный альбом британского музыканта Ринго Старра, выпущенный 30 января 2012 года в Великобритании и 31 января 2012 года в США. Альбом издан как CD-диск, виниловый LP-диск и как пакет звуковых файлов для загрузки через Интернет лейблом Hip-O Records / UMe.

Как название для альбома Старр рассматривал последовательно Motel California, Another #9 и Wings, пока не остановился на Ringo 2012. Название отсылает к одному из первых и самых успешных альбомов Старра, Ringo, выпущенному в 1973.

Альбом записывался в Лос-Анджелесе, микширование делалось в Англии. Продюсерами альбома стали Ринго Старр и Брюс Шугар (; совместно со Старром спродюсировал и альбом Y Not).

Песня «Wings» (перезаписанная версия песни, первоначально выпущенной на альбоме Ringo the 4th в 1977) была выпущена на сингле за несколько недель до выпуска альбома, 10 января 2012.

Выпуск альбома 
Альбом дебютировал в чарте альбомов США на 80-м месте, в чарте альбомов Великобритании на 181-м месте; по состоянию на февраль 2012, продан в количестве, соответственно, 6,348 и 752 экземпляров за первую неделю продаж.

Список композиций

Места в чартах 
Billboard 200
 1-я неделя — 80-е место
 2-я неделя — 192-е место

Участники записи 
 Ринго Старр — вокал (1-9), барабаны (1-9), перкуссия (1-4, 6-9), клавишные (1-4), гитара (3, 5, 6), бэк-вокал (?)
 Джо Уолш — гитара (2, 9), бэк-вокал (9)
 Benmont Tench — электроорган (2), фортепиано (5, 6, 8)
 Дэйв Стюарт — гитара (8), клавишные (8)
 Van Dyke Parks — клавишные (4), аккордеон (4), аранжировка для струнных (4)
 Amy Keys — бэк-вокал (1, 2, 4, 7-9)
 Kelly Moneymaker — бэк-вокал (1, 2, 4, 7-9)
 Don Was — бас-гитара (5, 6, 9)
 Edgar Winter — электроорган (9), саксофон (5)
 Ann Marie Calhoun — скрипка (8)
 Кенни Уэйн Шеппард — гитара (5, 7)
 Bruce Sugar — фортепиано (2), клавишные (1, 3, 6, 7, 9), электроорган (7), синтезатор (валторны) (7), аранжировка для валторн (2)
 Steve Dudas — гитара (1, 3-5, 7), бас-гитара (4)
 Matt Cartsonis — мандолина (4)
 Чарли Хэйден — бас-гитара (3)
 Richard Page — бас-гитара (7), бэк-вокал (3)
 Michael Bradford — бас-гитара (8)

Дано по составу участников, указанному в буклете, и по.

Примечания

Ссылки 
 Ringo Starr — Ringo 2012 at Discogs
 Ringo 2012 at Graham Calkin’s Beatles Pages

Альбомы Ринго Старра
Альбомы Hip-O Records
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Альбомы на английском языке